Vuill. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Paul Vuillemin
 Paul Vuillemin

Robotskapade auktorsförkortningar